Гущено  — топоним:

Беларусь 
 Гущено — деревня, Велешковичский сельсовет, Лиозненский район, Витебская область
 Гущено — деревня, Ходоровский сельсовет, Горецкий район, Могилёвская область

Россия 
 Гущено — деревня в Дедовичском районе Псковской области, Пожеревицкая волость

См. также 
 Гущино